La compatibilidad es la cualidad de ser compatible, de poder concurrir en buenas condiciones con algo o alguien. Puede referirse a cualquiera de los siguientes artículos:
 Compatibilidad, en informática, entre un programa y un sistema;
 Compatibilidad electromagnética, referida a las interferencias entre equipos eléctricos y electrónicos;
 Retrocompatibilidad o compatibilidad hacia atrás, habilidad de una aplicación de utilizar datos generados con una versión anterior de la misma.

Otros artículos relacionados con el concepto de compatibilidad:
 Sistema de ecuaciones compatible, en matemáticas, aquel que admite alguna solución;
 Capa de compatibilidad, se refiere a componentes creados para permitir a un sistema operativo utilizar programas o bibliotecas que habían sido creados para otro sistema operativo incompatible con el primero;
 Ecuación de compatibilidad, ecuación adicional a un problema mecánico de equilibrio necesaria para asegurar que la solución buscada es compatible con las condiciones de contorno o para poder asegurar la integrabilidad del campo de deformaciones.

Temas relacionados 
 Incompatibilidad